Хищники () — французский фильм 1964 года Рене Клемана.
 Хищники — советский детективный фильм 1991 года Александра Косарева.
 Хищники () — американский фильм 1999 года Ноэля Ноззека.
 Хищники () — американский фантастический боевик 2010 года Нимрода Антала.
 Хищники () — испанский фильм 2022 года Родриго Сорогойена.

 «Хищники» («Тайная страсть») — колумбийская теленовелла (2003—2004).